Egeland peut faire référence à :

 Egeland, ville américaine située dans le comté de Towner, dans l’État du Dakota du Nord.

Patronyme 
 Jan Egeland (1957-), diplomate et homme politique, ancien secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des affaires humanitaires ;
 Tom Egeland (1959-), écrivain norvégien, auteur de roman policier.

Homonymie de patronyme